LEO:037 puede referirse a:

Leo Jiménez (Vocalista de heavy metal, ex-Saratoga, Stravaganzza, en un principio cantante de LEO 037).

Zero3iete (banda anteriormente llamada LEO:037 o 037).